Баттель, Альберт (1891—1952) — немецкий юрист, праведник народов мира.
 Баттель, Джованни Умберто (род. 1956) — итальянский пианист и музыкальный педагог.